Гонгил () — персидский правитель из греческой династии, упомянутый Ксенофонтом при описании событий 399 года до н. э.

Из свидетельства Ксенофонта следует, что Гонгил и его брат Горгион были потомками эретрянина Гонгила, перешедшего на сторону персов во время греко-персидских войн и получившего в управление несколько городов в Малой Азии. По замечанию антиковеда О. Ю. Климова, они были сыновьями или, скорее всего, внуками Гонгила Эретрийского, а их матерью была Геллада, являвшаяся, по всей видимости, невесткой последнего.

Гонгил владел городами  и , располагавшимися на побережье Эгейского моря неподалеку от устья реки Каик. Вопреки воле матери Гонгил вместе с потомком Демарата Проклом пришёл на помощь Ксенофонту и его солдатам во время стычки с воинами перса Асидата. Впоследствии вместе со своим братом Гонгил оказал поддержку спартанскому военачальнику Фиброну. Из этого следует, что имея собственные отряды и обладая сильной властью в своих городах, Гонгилиды поддерживали тесные связи с Демаратидами и не боялись враждовать с представителями персидской аристократии, владения которых находились неподалеку.

Исторические источники не сообщают о дальнейшей судьбе Гонгила и его брата. По всей видимости, они лишились власти после заключения в 387 году до н. э. Анталкидова мира. Возможно, подчинённые братьям города тогда получили автономию.

Литература 
Первичные источники
 Ксенофонт. Греческая история (III.1.6)
 Ксенофонт. Анабасис Кира (VII.8.8, 17)

Исследования
 Климов О. Ю. Пергамское царство: проблемы политической истории и государственного устройства. — СПб., 2010. — ISBN 978-5-8465-0702-9, 978-5-98187-475-8.
 Dignas B., Smith R. R. R Historical and Religious Memory in the Ancient World. — Oxford, 2012. — ISBN 9780199572069.
 

Гонгилиды
Заговорщики и мятежники державы Ахеменидов
Правители Азии IV века до н. э.